Жи́жица — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Административный центр Жижицкой волости.

География 
Расположена к востоку от райцентра, посёлка городского типа Кунья, у озера Кадосно (близ Жижицкого озера).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 763 жителя, по переписи населения 2002 года — 702 жителя.

Инфраструктура 
Одноимённая железнодорожная станция на линии Москва — Волоколамск — Ржев — Великие Луки — Рига.

В 2005 году у Жижицы построена деревянная церковь Тихона Патриарха Российского

Транспорт

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района